

Населені пункти та їхні частини

 Баранувка — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Баранувка — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Баранувка — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Баранувка — частина села Ставкі в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Баранувка — частина села Калениці в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Баранувка — частина села Мощениця-Ніжна в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Баранувка — частина села Вікторовіце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Баранувка — частина села Оселець в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Баранувка — частина села Фрицова в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Баранувка — частина села Гомжиська в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Баранувка — частина села Ясениця в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Баранувка — частина села Снядкув-Ґурни-А в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Баранувка — частина села Конколювка в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Баранувка — частина села Пересітниця (Пшисетниця) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Баранувка — частина села Рувне в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Баранувка — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Баранувка — частина села Липовиця (Ліповиця) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Баранувка — осада в гміні Фромборк Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки